Del Ponte ist der Familienname folgender Personen:

 Ajla Del Ponte (* 1996), Schweizer Leichtathletin
 Athos Del Ponte (* 1967), Schweizer Nachrichtensprecher und Moderator
 Carla Del Ponte (* 1947), Schweizer Juristin und Botschafterin
 Eduardo Francisco Del Ponte (1897–1969), argentinischer Arachnologe

Siehe auch:
 Carlo del Ponte, Hauptfigur im Film Der Stern von Santa Clara
 Ponte